Der Monobob-Wettbewerb der Frauen bei den Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2023 wurde am 28. und 28. Januar 2023 in insgesamt vier Läufen ausgetragen. Es w dieser Disziplin bei  Mal bei einer Weltmeisterschaft ausgetragen. Wie alle Wettbewerbe bei den Weltmeisterschaften wurde er auf dem Olympia Bob Run St. Moritz–Celerina in St. Moritz ausgetragen.

Weltmeisterin im Monobob wurde Laura Nolte, die nach Bronze bei der Weltmeisterschaft 2021 ihre zweite WM-Medaille in dieser Disziplin feiern konnte.  Titelverteidigerin Kaillie Humphries konnte die Silbermedaille erringen.  Bronze gewann Lisa Buckwitz, die damit ihre erste WM-Medaille als Pilotin im Frauenbereich gewinnen konnte.

Endergebnis

Weblinks 
 START LIST Women's Monobob (PDF; 205 kB) in der Datenbank von der IBSF
 OFFICIAL RESULTS Women's Monobob (PDF; 1,54 MB) in der Datenbank von der IBSF

2023
Sportveranstaltung 2023
Sportveranstaltung in St. Moritz
Wintersport (Schweiz)